Ушакевич — фамилия.
 Ушакевич, Василий Львович (?—?) — львовский гравёр на дереве, один из ведущих представителей западноукраинской гравюры второй половины XVII века.
 Ушакевич, Михаил Михайлович (1922—2001) — инженер-энергетик, лауреат Ленинской премии.